Richard Davies může být:

 Richard Davies (biskup) († 1581) – velšský biskup
 Richard Davies (fyzik) († 1761) – anglický fyzik
 Richard Davies (podnikatel) (1818–1896) – velšský podnikatel a politik
 Richard Davies (básník) (1833–1877) – velšský básník
 Richard Davies (americký herec) (1915–1994) – americký herec
 Richard Davies (velšský herec) (* 1926) – velšský herec
 Rick Davies, vlastním jménem Richard Davies (* 1944) – anglický hudebník
 Richard Davies (spisovatel) (* 1950) – anglický spisovatel
 Richard Davies (kriketista) (* 1954) – anglický kriketista
 Richard Davies (fotbalista) (* 1990) – anglický fotbalista